«Джульба́рс» — российский восьмисерийный военно-исторический драматический телевизионный художественный фильм 2019 года режиссёра Ивана Шурховецкого. Премьерный показ состоялся с 27 апреля по 5 мая 2020 года на российском «Первом канале».

Рассказывает о реальном событии, которое произошло 30 июля 1941 года около села Легедзино Тальновского района Черкасской области Украинской ССР: 500 советских пограничников и 150 служебных собак погибли в первые месяцы Великой Отечественной войны, защищая отход в тыл мирных жителей.

В начальных титрах фильма указано: «Советским героям-пограничникам и их служебным собакам, отдавшим свои жизни под Легедзино и в других сражениях Великой Отечественной войны, посвящается».

Сюжет 
Август 1941 года. Идут первые месяцы Великой Отечественной войны. Пограничная школа служебного собаководства советских пограничных войск дислоцирована в окрестностях приграничного украинского села. Линия фронта стремительно приближается.

Перед лицом врага оказываются не только пограничники, но и гражданский врач-хирург Кира Павлова, направленная на работу в местную городскую больницу на должность заведующей отделением, и её маленькая дочь Лиза. По пути к месту назначения Кира, случайно оказавшись рядом, спасает жизнь раненому немецкими диверсантами сержанту пограншколы собаководства Егорычу. До его выздоровления Кира с дочерью вынуждена оставаться на территории этой военной школы. Немногословный и надёжный командир пограншколы капитан Иван Шевцов испытывает к Кире Андреевне нежные чувства, он ей тоже нравится. Но признаваться в этом друг другу они не спешат.

Тем временем, Киру настойчиво разыскивает безуспешно добивающийся от неё взаимности заведующий отделом обкома партии Павел Поляков, отец Лизы.

На продуктовом складе пограншколы обнаруживается пропажа колбасы. Вора находит курсант школы Яша Николаев, бывший якутский охотник. Похитителем оказывается дикая собака, похожая на волка. Лиза уговаривает командира оставить пса в живых и позволить курсантам дрессировать его в пограншколе, после чего даёт полюбившемуся ей питомцу кличку Джульбарс. Шевцов пытается отправить Киру с дочерью в тыл, но вермахт наступает очень быстро. 

Отряд вынужден уходить с боями. Шевцов спасает Киру, Лизу и Полякова. Бойцы пограншколы со своими служебными собаками должны принять неравный бой и сдержать натиск немецких войск, чтобы дать время мирным жителям на эвакуацию из близлежащего города. Молодые и неопытные пограничники и их собаки встают на пути немецких танков.

В ролях 
 Николай Мачульский — Иван Матвеевич Шевцов, капитан пограничных войск НКВД СССР, командир Пограничной школы служебного собаководства
 Мария Андреева — Кира Андреевна Павлова, гражданский врач-хирург, мать Лизы
 Алексей Барабаш — Павел Сергеевич Поляков, заведующий отделом обкома партии, отец Лизы
 Виталия Корниенко — Лиза Павлова, дочь Киры Павловой и Павла Полякова
 Александр Марушев — Егорыч, старшина Пограничной школы служебного собаководства
 Софья Озерова — Глаша Смирнова, ветеринар в Пограничной школе служебного собаководства
 Вячеслав Субраков — Яша Николаев («Якут»), курсант Пограничной школы служебного собаководства
 Джин (собака) — Джульбарс (роль исполнил питерский питомец, помесь лайки и волка; команду дрессировщиков возглавила Александра Степанова)

Производство 
Мини-сериал «Джульбарс» снят по заказу «Первого канала». Съёмки проходили осенью 2016 года в окрестностях города Ялта, конкретно на территории санатория «Родина», расположенном в посёлке Гаспра, и рядом с ним. Причём в съёмках участвовали в том числе и местные жители.

В съёмках фильма было задействовано 50 собак — «основной актёрский состав» и дублёров), сыграл Джульбарса известный киноактёр пёс Джинн из Санкт-Петербурга, не совсем обычной породы — помесь лайки и волка.

Дата выхода сериала несколько раз переносилась. Окончательная дата релиза — 27 апреля 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 «Эта история никого не может оставить равнодушным». Почему нельзя пропустить сериал «Джульбарс». Официальный сайт «Первого канала» (Россия) // 1tv.ru (22 апреля 2020 года)
 Сериал «Джульбарс». Информация о фильме, актёры и команда, фотографии, видео, сюжет. Сайт «Вокруг ТВ» // vokrug.tv
 Сериал «Джульбарс» о подвиге пограничников и служебных собак покажет «Первый канал». // intermedia.ru (21 апреля 2020 года)
 О чем сериал «Джульбарс»? // Аргументы и факты, 24 апреля 2020
 Сериал «Джульбарс» восславил малоизвестный подвиг времён ВОВ // Экспресс газета, 27 апреля 2020
 «Иногда съёмочная площадка превращалась в собачий рай»: как снимали военный сериал «Джульбарс» // Teleprogramma.pro, 28 апреля 2020
 «Собакам зачёт»: зрители — о сериале «Джульбарс» на Первом канале // TvMagazin, 28 Апреля, 2020
 Крым, двадцать овчарок, запрет на алкоголь и табак: как снимали сериал «Джульбарс» // Комсомольская правда, 28 апреля 2020
 «Старались, но не помогло»: зрители неоднозначно оценили сериал «Джульбарс» // Рамблер. Кино, 30 апреля 2020

Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Телесериалы России, завершённые в 2020 году
Телесериалы Первого канала
Драматические телесериалы России
Исторические телесериалы России
Телесериалы о Великой Отечественной войне
Телесериалы на русском языке
Телесериалы России на военную тематику
Телесериалы, основанные на реальных событиях
Телесериалы, снятые по заказу Первого канала
Телесериалы о собаках